Mustamäe (skocznia)
 Mustamäe (Tallinn)